Gullan ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Gullan (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Stan Gullan (1926–1999), schottischer Fußballspieler